Nederlandse Dendrologische Vereniging
 Nederlandse Dierkundige Vereniging